Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 268 dans le monde.

 Route fédérale 268 en Allemagne
  dans certains départements, en France